Филатово — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1571 года, как деревня Филатово на Вейне — 1 обжа, Веенка, Феофилатово тож, а по крестьянскому званию Филатова  в Щепецком погосте Новгородского уезда.

Деревня Филатова упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ФИЛАТОВА — деревня принадлежит госпоже Бибиковой, число жителей по ревизии: 12 м. п., 12 ж. п. (1838 год)

ФИЛАТОВА — деревня господ Бибиковых, по просёлочной дороге, число дворов — 3, число душ — 11 м. п. (1856 год)

ФИЛАТОВО — деревня владельческая при колодце, число дворов — 3, число жителей: 11 м. п., 19 ж. п. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня входила во 2-е Гверездненское сельское общество.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года деревня называлась Филатова.

По данным 1933 года деревня Филатово входила в состав Рудненского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Филатово входила в состав Новосельского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Филатово входила в состав Новосельского сельсовета.

В 1997 году в деревне Филатово Новосельской волости проживали 6 человек, в 2002 году — 5 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Филатово Новосельского СП проживали 11 человек, в 2010 году — 16 человек.

География 
Деревня расположена в южной части района к западу от автодороги  (Сижно — Будилово — Осьмино).

Расстояние до административного центра поселения — 5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 40 км.

Деревня находится на правом берегу реки Вейнка.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района